Pilpaküla (Hiiumaa), een dorp in de Estlandse gemeente Hiiumaa
 Pilpaküla (Peipsiääre), een dorp in de Estlandse gemeente Peipsiääre